Lauttasaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lauttasaaret (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Lauttasaaret (ö i Lappland), Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar